Захаркино — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

География 
Расположена на берегу реки Утроя, в 30 км к юго-западу от города Остров.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 138 жителей.

История 
До 3 июня 2010 года входила в состав ныне упразднённой Рубиловской волости с центром в д. Дубки.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)